Gondomar (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Pontevedra
Gondomar (Portugal), een plaats en gemeente in het Portugese district Porto
Gondomar (Guimarães), een plaats in de Portugese gemeente Guimarães
Gondomar (Vila Verde), een plaats in de Portugese gemeente Vila Verde
Gondomar SC, een Portugese voetbalclub uit Gondomar